Alfonso del Rio (ur. 20 lutego 1977 r. w Tarifie w prowincji Andaluzja) − profesjonalny hiszpański kulturysta, członek federacji IFBB (International Federation of BodyBuilders).

Życiorys 
Urodzony w miejscowości Tarifa, jako dwudziestolatek przeniósł się do Madrytu, gdzie po raz pierwszy zetknął się z kulturystyką. Wcześniej trenował trójbój siłowy, wziął nawet udział w kilku zawodach sportowych związanych z tą dyscypliną.

W zawodach kulturystycznych wystartował w 2003 roku, który to okazał się dla niego przełomowy i pozostaje najbardziej sukcesywnym okresem w jego karierze. Del Rio najpierw został zwycięzcą Pucharu Hiszpanii, organizowanego przez federację WABBA (The World Amateur Body Building Association), następnie uzyskał tytuł Mistrza Hiszpanii w Kulturystyce podczas mistrzostw federacji AEF (Asociación Española de Fisicoculturismo y Fitness), by ostatecznie − w kategorii wysokich zawodników − zwyciężyć rozgrywki NAC (National Athletic Committee) Mr. Universe. W ciągu kolejnych dwóch lat wygrał kilka lokalnych zawodów, a w 2005 federacja NAC uhonorowała go prestiżowym tytułem Mistrza Świata w Kulturystyce. Po 2008 roku del Rio, bez większego powodzenia, próbował swoich sił w starciach zagranicznych, głównie amerykańskich (m.in. IFBB New York Pro Championships w '08).

Obecnie sportowiec rezyduje w Walencji.

Warunki fizyczne 
 wzrost: 183 cm
 waga w sezonie: 123 kg
 waga poza sezonem: 160 kg

Osiągnięcia 
 2003:
 Madrid Championships − federacja AEF − całkowity zwycięzca
 Cup of Spain − fed. WABBA, kategoria wysokich zawodników − I m-ce
 Espana Peso Pesado − fed. AEF − II m-ce
 Mr. Universe − fed. NAC, kat. wysokich zawodników − I m-ce
 2005:
 Francisco del Yerro − fed. AEF, kat. „open” − I m-ce
 Costa del Sol − fed. AEF, kat. „open” − I m-ce
 Mr. Olympia Super Alta − fed. AEF − I m-ce
 Mr. Olympia − fed. IFBB, kat. „open” − II m-ce
 World Championships − fed. NAC, kat. wysokich zawodników − I m-ce
 2006:
 Aminostar − fed. IFBB, kat. „open” − II m-ce
 Ulises Navarro − fed. IFBB, kat. „open” − II m-ce
 Espana Peso Pesada − fed. IFBB − całkowity zwycięzca
 FitForm − fed. IFBB, kat. „open” − I m-ce
 2008:
 Atlantic City Pro − fed. IFBB − XVI m-ce
 Ironman Pro Invitational − fed. IFBB − XVI m-ce
 New York Pro Championships − fed. IFBB, kat. „open” − XVI m-ce
 2009:
 Europa Supershow − fed. IFBB, kat. „open” − X m-ce
 Tampa Pro Bodybuilding Weekly Championships − fed. IFBB, kat. „open” − XVIII m-ce
 2010:
 Phoenix Pro − fed. IFBB, kat. „open” − VIII m-ce

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Alfonso del Rio , 

Hiszpańscy kulturyści
Trójboiści siłowi
Urodzeni w 1977